Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд — ежегодное соревнование финских смешанных команд по кёрлингу (состоящих из двух мужчин и двух женщин; кёрлинг в дисциплине микст, ). Проводится с 2005 года. Организатором турнира является Ассоциация кёрлинга Финляндии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Финляндию на международной арене как смешанная сборная Финляндии по кёрлингу.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Финляндии по кёрлингу | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Финляндии

См. также 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках